Danilov, ville de l'oblast de Iaroslavl, en Russie

 Alexandre Ivanovitch Danilov (1916-1980), homme politique et historien russe
Alexei Danilov (1897-1981), militaire soviétique
Dragan Jovanović Danilov (né en 1960), poète et écrivain serbe
Elena Danilova (née en 1987), footballeuse internationale russe
Elena Danilova (née en 1991), triathlète russe
Iouri Danilov (1866-1937), militaire de l'Empire russe
Olga Danilov (née en 1973), patineuse de vitesse sur piste courte israélienne
Roman Danilov (né en 1985), joueur russe de volley-ball
Vasiliy Danilov (né en 1941), footballeur international soviétique
Endel Taniloo né Danilov (1923-), sculpteur estonien